Le francique palatin peut faire référence à :
 le francique méridional, dialecte du haut-francique (allemand supérieur) ;
 le palatin, dialecte du francique rhénan (moyen allemand).